Granlandet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Granlandet, Malax, Österbotten, 
 Granlandet (vid Estlotan, Sibbo), Nyland, 
 Granlandet (vid Svarta Hästen, Sibbo), Nyland,

Sverige
Granlandet (naturreservat)

Robotskapade Finlandförgreningar